Iwikauikaua [Ivikauikaua] (oko 1714. - ?) bio je poglavica havajskog otoka Oahua, predak kralja Kalakaue i kraljice Liliuokalani. Zvan je i Iwakauali'i.

Njegov je sveti simbol bila baklja, a taj je simbol preuzeo Kalakaua.

Obitelj 
Iwikauikaua je bio sin poglavice Makakaualiija te tako unuk princa Kukailanija, koji je bio sin kralja Kealiiokaloe. Makakaualiijeva je majka bila Kaohukiokalani, a majka Iwikauikaue je bila Kapukamola (rođena oko 1692. godine), kći princeze Kanakeawe.

Oženio je kraljicu Keakamahanu, svoju sestričnu, te je njihova kći bila kraljica Keakealaniwahine.

Bio je djed kralja Keaweikekahialiʻiokamokua i kraljice Kalanikauleleiaiwi.

Oženio je i Kauakahikuaanaauakane, s kojom je dobio sina Kaneikaiwilanija.

Izvori 
Obiteljsko stablo havajskih kraljeva

Životopisi, Havaji